Кулль () — эстонская фамилия. Известные носители:
 Кулль, Калеви Лембитович (род. 1952) — эстонский биолог и семиотик, педагог.
 Кулль, Олеви Лембитович (1955—2007) — эстонский биолог и эколог, профессор Тартуского университета.
 Кулль, Раймонд (1882—1942) — эстонский дирижёр и музыкальный педагог.
 Кулль, Тийу Велловна (род. 1958) — эстонский ботаник, заведующий кафедрой ботаники Эстонского университета наук о жизни.
 Кулль, Тоомас Леович (род. 1975) — бывший эстонский хоккеист, спортивный функционер.
 Кулль, Элле Юхановна (род. 1952) — эстонская актриса и политик, Народная артистка Эстонской ССР.